Die Saison 2019/20 der 2. Handball-Bundesliga der Frauen war die 35. in ihrer Geschichte. 16 Mannschaften spielten um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Die Saison begann am 7. September 2019 und endete vorzeitig nach dem 22. Spieltag am 18. März 2020 aufgrund der Coronavirus-Krise. Später legte die HBF fest, dass die beiden erstplatzierten Mannschaften der Abbruchtabelle in die 1. Bundesliga aufsteigen. Aus beiden Ligen gab es keine Absteiger und von den Vereinen der 3. Liga beantragte keiner die Lizenz für die 2. Bundesliga. Dadurch sind in der aktuellen Saison 2020/21 nur 14 Mannschaften vertreten.

Modus 
Der Modus war jeder gegen jeden mit einem Heim- und Auswärtsspiel. Der Tabellenführer steigt direkt in die 1. Bundesliga auf. Die letzten vier Mannschaften steigen direkt in die 3. Liga ab. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Bei gleicher Tordifferenz sind Entscheidungsspiele anzusetzen. Im Anschluss an die Saison wird erstmals eine Relegation ausgetragen, bei der der Zweitplatzierte der 2. Bundesliga auf den 13. der 1. Bundesliga trifft. In Hin- und Rückspiel geht es dabei um den Verbleib bzw. den Aufstieg in das Oberhaus des deutschen Frauenhandballs. Durch diese Neuerung gibt es zukünftig nur noch einen festen Aufsteiger aus der 2. Liga und dementsprechend einen festen Absteiger aus der 1. Liga.

Tabelle

Kreuztabelle

Vereine und Spielstätten 
In der nachfolgenden Tabelle stehen alle Vereine mitsamt den Heimspielstätten und den Kapazitäten.

Siehe auch 
 2. Handball-Bundesliga
 Handball-Bundesliga (Frauen) 2019/20

Weblinks 
 Handball-Bundesliga der Frauen

Einzelnachweise 

Handballsaison 2019/20
2019
Abgebrochene Sportveranstaltung 2020